2 miejscowości w Polsce:
 Martynów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Martynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów